

Biografia 

Nato a San Juan, Porto Rico nel 1974, Luis è sempre stato un ragazzo inquieto e appassionato di musica. Anche se ancora molto giovane e inesperto, la disgregazione della sua famiglia ha portato alla separazione dei suoi genitori. Quando aveva 4, sua madre, Miriam Cosme incontra Carlos Rios, del quale Marrero che considera un padre.

"Dio è stato buono con me, io sono fortunato ad aver tre padri, ho un padre biologico, un padre adottivo ed ho uno dei più grandi padri di tutto, Dio, mio padre celeste, cosa posso chiedere di più?" .

La sua ricerca lo ha portato a dilettarsi con l'arte della musica all'età di quindici anni, essendo fortemente influenzato dal collega portoricano Vico C, con cui in seguito avrebbe lavorato in uno dei suoi sei album futuro. Con soli sedici anni divenne un marito e un padre, che lo portò a fare ogni sorta di sacrifici per spingere in avanti la sua famiglia.

Nel 1997, ha incontrato Vico C, con il quale ha stabilito una amicizia e un business. Uniti hanno lavorato su uno degli album di maggior successo del cantante famoso al momento, quindi è stata una tappa molto importante nella vita del Funky. Nel 1998, dopo diverse crisi coniugale e proprio sul punto di perdere la moglie e la famiglia, Funky avuto un incontro personale con Gesù Cristo, che ha dato la sua vita una nuova direzione.

L'anno 1999 ha deciso di fondare la sua etichetta musicale Funkytown, lo stesso anno ha lanciato la sua produzione, "Diferente" Triple Seven, in cui ha sviluppato il suo lavoro come produttore.

Nel 2001, Funky collaborato come produttore il "Realidades" album da Manny Montes canto anche su una delle canzoni. Quello stesso anno e che i frutti della loro esperienza con Gesù, è venuto il suo primo lavoro come cantante e produttore, "Funkytown", che è stato un successo in ambiente cristiano. I media nel suo paese, Porto Rico, e anche la stampa internazionale ha dato una grande accoglienza, che diventa subito uno dei favoriti tra i giovani ascoltatori. Con meno di un anno per l'ambiente della musica cristiana, Funky ricevuto una nomination al Grammy Latino nel 2003.

"Especie En Peligro", album prodotto nel 2002 , Funky consolidato la posizione di influenza musicale dei giovani cristiani. Con questo album, Funky acquisito diverse candidature e premi: Premios ARPA (México, 2003 y 2004), Premios LA Conquista (California, 2004), Premio Integridad.com (2004) y Premios de La Gente, (California, 2004), entre otros .

Nel 2004 ha lanciato Funky produzione di Los Vencedores dove sono stati illustrati insieme più di 15 artisti e esponenti dei gruppi di genere, alcuni con la storia e alcune presentano il loro debutto, e per formare un album con un forte impatto e un messaggio positivo.

Nel 2005 Funky ottiene la sua prima produzione dal vivo: "Live En vivo desde Costa Rica!", Che cementato il suo ruolo di leader del reggaeton in tutto il mondo cristiano e quello stesso anno ha lanciato la produzione Vida Nueva che ha coinvolto alcuni dei più grandi artisti di tale genere come: Manny Montes, Triple Seven, Alex Zurdo, Quest, Dr. P., Sammy, tra gli altri. Nel 2006 fece il suo primo viaggio in Europa in 17 giorni ed effettuato oltre 25 concerti in Messico, ha visitato Argentina, Uruguay, Colombia, Repubblica Dominicana, Panama e Stati Uniti, tra gli altri posti.

Tra il 2006 e il 2007 ha avviato la produzione Funky Corriendo Para ganar che sarebbe il suo terzo album da solista e il suo sesto posto assoluto, questa produzione ha avuto un impatto forte sui giovani a causa della grande messaggio dei suoi testi di riflessione, e la motivazione.

Funky attualmente risiede a Orlando, Florida, con la moglie ei figli, da dove dirige gli uffici del Funkytown Music Inc. e produce i suoi album e quelli di vari artisti cristiani del genere reggaeton.

L'anno 2008 per il Funky è stato descritto come "un anno di grandi sfide e sogni". In quell'anno realizza il suo tour "Total Access Tour", dove ha visitato molti paesi in America Latina e molte città degli Stati Uniti.

Funky ha annunciato che un nuovo progetto dal titolo "Flow Sinfonico", che visualizza una colonna sonora dal vivo, accompagnato da archi e arrangiamenti per fiati .

Nel 2009 Funky fatto il tour "Conectado (Plugged-in) World Tour", che si basa su l'importanza della connessione con il nostro Padre celeste, il luogo di partenza è stato il comune di viceré Del Pino, Buenos Aires, una Provincia di Argentina il Venerdì 8 maggio .

Funky anche collaborato con il rapper statunitense Christian KJ-52 su un titolo di una canzone "Fuego" off di KJ-52's, album Five-Two televisiva o un video musicale è stato girato ad Atlanta. 

Nel febbraio 2010, Funky pubblicato un nuovo brano intitolato "Hoy", è servito a essere come il suo primo singolo fuori del suo nuovo album senza titolo.

Nel mese di aprile 2010, Funky pubblicato un altro nuovo brano intitolato "Corazones Puro", servito per essere il suo secondo singolo tratto dal suo album ancora senza titolo .

Discografia 
Funkytown, 2002

 Ready
 Quiero Darte Gracias
 Después de la Caída feat. René González y Vico C
 Desde Funkytown
 Especie En Peligro (Interlude – Pastor Roberto Candelario)
 Dale La Mano
 Come 2 The Danza
 El Camino feat. Triple Seven
 Al Ataque
 Desde Funkytown (Remix) + Bonus Track

Especie En Peligro, 2003

 Introducción
 Tiene que Correr feat. 7th Poet
 Pon Atención
 Interlude
 Especie en Peligro
 Mi maestro
 Que siga la fiesta
 Anoche llegaste Tarde feat. Roberto Orellana
 Necesitamos de El
 El que nunca falla feat. Triple Seven
 Nuevamente en escena feat. Manny Montes
 Hasta el Final
 Tiene que correr (Remix)
 Dale la mano al Caído (Remix)
 Unidos (Bonus Track)

Los Vencedores, 2004

 Intro
 Funky – Lo Que Traigo Es Flow
 Rey Pirín – Ya Es Hora
 Dr.P. (Featuring Sammy) – Se Están Matando
 Triple Seven – Dale Gloria
 Manny Montes – Así Es Que Es
 Sammy – Tu Fuego Me Quema
 Quest – Buscándo de Él
 Ivan & Ab – Míralo Y Aceptalo
 Rafito & Guillo Man – Dale Castigo
 MC Copia – Skit
 Dj Blass – Ama a Cristo
 Durán – Por La Envidia
 Harold – El Guerrero
 Agosto X 3 - Me Levantó
 P.Toh – Firme
 Funky – Lo Que Traigo Es Flow (Reggaetón)
 Los vencedores – Video Versión
 Sammy (Featuring Funky) – Más Que Vencedor (Bonus Track)

Funky Live En Vivo Desde Costa Rica, 2005

 Que siga la fiesta
 Pon atención
 Tiene que correr
 Más que vencedor
 Se están matando Dr. P
 Dale la mano
 Te exaltamos, con Sammy
 Eres todopoderoso
 Que seria de mi
 Levanto mis manos con reggaeton
 De lo más profundo, con Triple Seven
 Mi respaldo, Funky y Triple Seven
 Nos vamos de fiesta, Triple Seven
 Necesitamos de Él
 Mi maestro, con Oscar Negrón
 Hasta el final

Vida nueva, 2005

 Intro, La Gran Fuga
 Súbelo, Funky
 Vida nueva, vida eterna, Emanuel
 Loco, Alex Zurdo
 Esto si es vida, Triple seven
 No me quedo callao, Manny Montes
 Ahora es que es, Quest
 Hasta que te conocí, Sammy
 Nacimos de nuevo, Dr. P
 Piénsalo bien, Jay
 Señor Jesús, Mr. Chévere
 Ella se Prepara
 Me activo, Sons of Christ
 Cristo Salva, Pito

Corriendo Para Ganar, 2007

 Intro
 Siguelo
 Decidete
 No Vuelvo Pa Atras feat. Alex Campos
 Ayudame feat. Domingo Quiñones
 D.U.R.O.
 Me Estas Matando
 Cuestion De Fe feat. Tony Vega
 Cuidado
 Tu Hijo Se Muere
 Subelo feat. Sammy (Snap Remix)
 Seguimos Activa'o 
 Siento Tu Presencia – Quest
 Outro

Flow Sinfónico - El Antesala, 2008-2009

Intro
Entre El Bien Y El Mal Feat. Bimbo
El Camino (Versión Rap) Feat. Triple Seven
Busca La Sabiduria
Despues de la Caida Feat. Zammy & Vico C
La Prisión de la Costumbre Feat. Alex Zurdo
Ven – Feat. Goyo
Lo Que Consumo (Remix) Feat. Zammy, Alex Zurdo & Johnny, l
Jesus (Reggaeton Remix) Feat. KJ-52
Mi Respaldo (Remix) Feat. Triple Seven
Combinacion Perfecta Feat. El Combo
Solo No Puedo – Feat. Domingo Quiñones
Han Venido Pruebas Feat. Dr.P
Viejo De Que Feat. Charlie Hernandez
Yo Se que ganare
Sangre Real Feat. Manny Montes & Santito
El Tesoro de Mi Corazón Feat. Contagious
Ella quiere que la miren
Los Vencedores (Versión Video)
Jesucristo es el # 1
Lo Que Traigo Es Flow, Tu Fuego Me Quema – Feat. Zammy

Acceso Total Tour Edition, 2008

Ella Quiere Que La Miren
No Vuelvo Pa' Tras (Ft. Alex Campos)
Decídete
Súbelo
Lo Que Traigo Es Flow
Síguelo
Seguimos Activao
Ayúdame (Ft. Domingo Quiñones)
Me Está Matando
Mi Maestro
Que Siga La Fiesta
Pon Atención

Note

Collegamenti esterni